Heavy Rocks – album dei Boris del 2002
 Heavy Rocks – album dei Boris del 2011